Red – jezioro w USA
 Red – raper
 Red – zespół muzyczny
 Red – album i utwór King Crimson
 Red – album The Communards
 Red – album Taylor Swift
 R.E.D. – album Ne-Yo
 Red – singel zespołu B’z
 Red. – czasopismo
 Red – film

Zobacz też 
 Red River (rzeki oraz jednostki administracyjne)